Leming ist der Name folgender Orte:

 Leming (Eschlkam), Ortsteil von Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Leming (Gemeinde Straß), Ortschaft von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
Lemming